Рудо́льф Влади́мирович Каме́лин (, Пермь — ) — советский и российский , специалист в области систематики и географии растений, сравнительной флористики и истории флор, член-корреспондент АН Таджикской ССР (1987), член-корреспондент РАН (1991, член-корреспондент АН СССР с 1990). Доктор биологических наук (1975), заслуженный деятель науки, президент Русского ботанического общества (1991—2016).

Биография 
Родился 12 августа 1938 года в Перми. В 1955 году окончил среднюю школу в городе Кунгуре Пермской области и поступил на учёбу в Пермский государственный университет на биологический факультет, который окончил в 1961 году.

В 1961—1965 годах — сотрудник Варзобской горной ботанической станция Ботанического института АН Таджикской ССР. В 1965—1968 годах — аспирант Ботанического института АН Таджикской ССР и Ботанического института АН СССР.

С 1968 года — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе (1980), заведующий лабораторией растительности аридной зоны отдела геоботаники (1984—1992), заведующий отделом «Гербарий высших растений» (1992—2015) Ботанического института РАН, с 2015 года — главный научный сотрудник этого же отдела.

Одновременно с работой в БИНе занимался преподавательской работой в Санкт-Петербургском государственном университете. В сентябре 1991 года назначен профессором кафедры ботаники университета, а с 1992 года по 2002 год занимал должность заведующего этой кафедрой. С 2002 г. преподавал на кафедре ботаники биологического факультета Алтайского государственного университета.

Скончался 1 апреля 2016 года на 78-м году жизни.

Научная деятельность 
Областью научных интересов и профессиональной деятельности Р. В. Камелина являлись систематика цветковых растений (разные группы); ботаническая география (общая теория, флористика, особенно флоры Азии и Древнего Средиземья); геоботаника; генезис флор Азии; история флор Евразии (флорогенез); охрана растительного мира.

Р. В. Камелин — автор более 500 научных публикаций, в том числе 9 монографий и 5 пособий для студентов вузов. Особенно выделяются среди них фундаментальные монографии по флорогенезу Средней Азии и Алтайской горной страны, флористическому районированию и классификации растительности. Он был соавтором 20 крупных коллективных монографий, в том числе одним из авторов международного издания «Flora of China», редактором и автором новой международной сводки «Флора Алтая» (в границах России, Казахстана, Китая и Монголии). В качестве составителя и редактора принимал участие в издании сводок по охране растительного мира — «Красной книги СССР», «Красной книги РСФСР», «Красной книги Таджикский ССР», «Красной книги Алтайского края» и «Красной книги Российской Федерации».

Под его научным руководством были организованы ботанические экспедиции в Среднюю Азию, Закавказье, Монголию, Южную Сибирь и завершён 10-томный «Определитель флоры Средней Азии».

Почётные звания, должности, членство и награды 
Член Всесоюзного Ботанического общества (с 1946 года). В 1980-е годы избирался членом Совета общества и вице-президентом; с января 1991 года был президентом Русского ботанического общества. Почётный член Украинского ботанического общества.
 
Многие годы Рудольф Владимирович работал заместителем председателя академического научного совета по ботанике, он был членом Президиума Петербургского научного центра РАН. Возглавлял редакции журнала «Растительные ресурсы», «Ботанического журнала», основанного им же в 1998 году и издающегося на базе Алтайского ГУ международного журнала «Turczaninowia» .

Входил в состав редакционного совета Большой российской энциклопедии и редколлегий журналов «Flora» (Германия), «Украинского ботанического журнала», а также ряда других российских и зарубежных журналов.

В 1993 году научная деятельность Р. В. Камелина отмечена премией имени В. Л. Комарова РАН за серию работ по флоре горной Средней Азии. Он обладатель Диплома Русского Географического общества за выдающиеся научные работы в области географии (1996), награждён серебряной (1987 г.) и бронзовой медалями ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда» (1987) и другими медалями. За длительную и плодотворную работу на посту заместителя научного руководителя Совместной советско-монгольской (ныне российско-монгольской) экспедиции РАН и АН Монголии награждён монгольским орденом «Полярной звезды».

В честь Камелина названо около 50 видов высших растений и животных.

Основные научные труды

Семья 
Жена (с 1961 года) — Ольга Петровна Камелина, доктор биологических наук, специалист по эмбриологии растений, лауреат премии имени В. Л. Комарова (2014). Двое детей. Один из них Евгений Рудольфович Камелин (1962—2007) — герпетолог и поэт.

Таксоны растений, названные в честь Р. В. Камелина 
 
 

 
 
 
 
 
  [=]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [=]

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Тяжёлая утрата института // Ботанический институт РАН

Выпускники биологического факультета Пермского государственного университета
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Члены-корреспонденты АН Таджикской ССР
Президенты Русского ботанического общества
Лауреаты премии имени В. Л. Комарова
Авторы учебников по биологии
Авторы Большой российской энциклопедии
Главные редакторы «Ботанического журнала»